Се́верная Ква́нза () — провинция в северо-западной части Анголы. Административным центром Северной Кванзы является город Ндалатандо. Площадь её равна 24 190 км². Численность населения — 427 971 человек (2014 год).

География 
К западу от неё расположена провинция Бенго, к северу — провинция Уиже, к востоку — провинция Маланже, к югу — провинция Южная Кванза. Провинция лежит севернее реки Кванза, в 100 километрах восточнее Луанды.

В этой провинции находятся крупнейшие массивы тропических джунглей, сохранившихся на территории Анголы. В остальном типичным природным ландшафтом Северной Кванзы является саванна.

Административное деление 
 Амбака (Ambaca)
 Банга (Banga)
 Болонгонго (Bolongongo)
 Камбамбе (Cambambe)
 Казенго (Cazengo)
 Голунго-Алту (Golungo Alto)
 Гонгембо (Gonguembo)
 Лукала (Lucala)
 Кикулунго (Quiculungo)
 Самба-Кажу (Samba Caju)

Экономика 
Основа хозяйства провинции — сельское хозяйство. Развиты скотоводство, выращивание кофе, хлопчатника, фруктов. Производится заготовка древесины. В провинции имеются месторождения алмазов, золота и меди.

Через территорию Северной Кванзы проходит железная дорога Луанда — Маланже.

Примечания 

Провинции Анголы